Етен може да се односи на:

 Етен, хемијско једињење које спада у групу алкена
 Етен (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Етен (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале